

Biografia 
Nacque in un quartiere di Londra, Fulham, il 12 novembre 1927 e morì a Londra il 18 ottobre 2005, all'età di 77 anni.

Carriera 
La sua carriera fu sia cinematografica che televisiva. Recitò nel ruolo di Lobot nel film L'Impero colpisce ancora (1980) e in quello del facchino del castello in Quella sporca dozzina (1967). Comparve nei film del genere Superman di Christopher Reeve in Superman (1978) e Superman II (1980) nella parte di un anziano di Krypton, e in Superman IV (1987), nella parte di un generale sovietico. Ricoprì anche il ruolo di Ernst Stavro Blofeld nella scena di "apertura fredda" (cold open) del film di James Bond Solo per i tuoi occhi (1981), parte che non gli venne accreditata a causa della controversia sui diritti cinematografici del film Operazione tuono. In questa scena il suo personaggio fu sollevato con la sua sedia a rotelle da un elicottero guidato da James Bond (interpretato da Roger Moore) e gettato nella canna di una ciminiera; dopo che lui aveva attentato alla vita di Bond utilizzando un comando a distanza che metteva fuori uso quello manuale di un elicottero dell'MI6, venuto a prelevare Bond.

Hollis recitò in altri film, in ruoli di minore importanza, tra cui Capitan Kronos - Cacciatore di vampiri (1974), per la Hammer Film Productions, e Il fratello più furbo di Sherlock Holmes (1975) di Gene Wilder.

In televisione ebbe il ruolo di Sondergaard nel periodo di Jon Pertwee nella serie di Doctor Who, episodio The Mutants, e comparve nell'episodio The Cybernauts, come sensei della serie televisiva Agente speciale, e nella serie TV  The Tomorrow People. Comparve anche come "Kaufmann" con una giovane Julie Christie nella classica serie della BBC A for Andromeda.

John Hollis fu un versatile attore per la BBC Radio. Ruoli notevoli da lui ricoperti furono Abel Magwitch in Grandi speranze (Great Expectations), Leonard Bast in Casa Howard, tratto dallomonimo romanzo di E. M. Forster, l'Ispettore Lestrade, nelle storie di Sherlock Holmes, di Arthur Conan Doyle e di Bardolph, nell'Enrico IV di William Shakespeare. Prese anche parte ad alcune pubblicità televisive e in varie altre parti quali quella della Lepre Marzolina nella versione tratta da Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, e dell'Assassino del duca di Clarence nel Riccardo III di William Shakespeare.

Vita privata 
John Hollis si sposò due volte: nel 1953 con l'attrice Gabrielle Hamilton; il matrimonio durò fino al 1965 e nel 1966 con Sheila Forrester, con la quale visse fino al proprio decesso.

Filmografia

Cinema 
 James Bond 007 - Casino Royale (Casino Royale), regia collettiva (1967) - non accreditato
 Quella sporca dozzina (The Dirty Dozen), regia di Robert Aldrich (1967) - non accreditato
 La trappola (Freelance), regia di Francis Megahy (1970)
 La lotta del sesso 6 milioni di anni fa (Creatures the World Forgot), regia di Don Chaffey (1971) - non accreditato
 On the Run, regia di Pat Jackson (1971)
 Capitan Kronos - Cacciatore di vampiri (Captain Kronos: Vampire Hunter), regia di Brian Clemens (1974)
 Ghost in the Noonday Sun, regia di Peter Medak e Spike Milligan (1973)
 Il fratello più furbo di Sherlock Holmes (The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother) regia di Gene Wilder (1975)
 Superman, regia di Richard Donner (1978)
 L'Impero colpisce ancora (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back), regia di Irvin Kershner (1980)
 Flash Gordon, regia di Mike Hodges (1980)
 Superman II, regia di Richard Lester e non accreditato Richard Donner (1980)
 Solo per i tuoi occhi (For Your Eyes Only), regia di John Glen (1981) - non accreditato
 Superman IV (Superman IV: The Quest for Peace), regia di Sidney J. Furie (1987)

Televisione 
 Television Playwright (1958)
 You're a Long Time Dead regia di John Harrison – film TV (1958)
 Garry Halliday (1960)
 A for Andromeda (1961)
 The Andromeda Breakthrough (1962)
 A Matter of Conscience – film TV (1962)
 Bootsie and Snudge (1962)
 Man of the World (1962-1963)
 Maigret – serie TV (1963)
 Merry-Go-Round (1964)
 Espionage – serie TV (1964)
 No Hiding Place (1964)
 The Valiant Varneys (1964)
 The Wednesday Play (1964)
 Crane (1963-1965)
 Dixon of Dock Green (1965)
 Dr. Finlay's Casebook (1965)
 Legend of Death (1965)
 ITV Play of the Week (1965)
 Adam Adamant Lives! (1966)
 Hugh and I (1966)
 Out of the Unknown (1966)
 Simon Templar – serie TV (1963-1967)
 Softly Softly (1967)
 Boy Meets Girl (1967)
 Theatre 625 (1968)
 Agente speciale – serie TV (1963-1968)
 Bright's Boffins (1971)
 Armchair Theatre (1971)
 Comedy Playhouse (1972)
 Doctor Who (1972)
 The Onedin Line (1972)
 BBC Play of the Month (1972)
 The Stars Look Down (1975)
 When the Boat Comes In (1977)
 The Dick Emery Show (1979)
 Screenplay (1979)
 Blake's 7 (1980)
 The Day of the Triffids (1981)
 Jackanory Playhouse (1982)
 Brass (1983)
 Diana (1984)
 Badger Girl (1984)
 The Lenny Henry Show (1985)
 Strike It Rich! (1986)
 Turn on to T-Bag (1988)
 T-Bag and the Pearls of Wisdom (1990)
 Grange Hill (1996)
 The Great Kandinsky regia di Terry Winsor – film TV (1995)
 Ester (Esther), regia di Raffaele Mertes – film TV (1999)

Video documentario 
 Lenny Henry: The Best of 'The Lenny Henry Show' regia di Geoff Posner (1990)

Note

Collegamenti esterni 
 

Attori televisivi britannici